Аварски се може односити на:

  (панонскоаварски или карпатскоаварски језик)
 Авари (панонски или карпатски Авари)

 Аварски језик (кавкаски) (кавкаскоаварски језик)
 Авари (Кавказ) (кавкаски Авари)